Каше:
 Каше — непрозрачная или полупрозрачная заслонка, применяемая для спецэффектов
 Каше (филателия) — оттиск штемпеля непочтового характера, наносимый на почтовые отправления в рекламных или декоративных целях

Фамилия
 Каше, Зигфрид (1903—1947) — немецкий дипломат, посланник Германии в Независимом государстве Хорватия, один из высших руководителей СА

См. также 
Кашё
Экранное каше